Double Eagle steht für:
 Double Eagle (Münze), Goldmünze der Vereinigten Staaten (1850–1933)
 Liberty Head Double Eagle, Goldmünze der Vereinigten Staaten (1849–1907)
 St. Gaudens Double Eagle, Goldmünze der Vereinigten Staaten (1907–1933)
 Colt Double Eagle, halbautomatische Pistole von Colt Defense (1989–1997)
 Double Eagle II, erster Ballon, der den Atlantik überquerte (1978)
 British Aircraft Double Eagle, britisches Flugzeug

Siehe auch:
 Doppeladler
 Der Doppeladler